Резана — многозначное слово, может означать:

 Резана — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Тревизо.
 Резана — денежная единица древней Руси и (возможно, под другим названием) соседних народов.

См. также 
 Тин